Абордаж (бій) — спосіб ведення бою.
 Абордаж (гурт) — павер-метал гурт.